Trojský most může být označení více mostů v Praze-Troji:

Jako oficiální název:
 Dřívější název dnešního mostu Barikádníků (do roku 1946)
 Trojský most budovaný od roku 2010
Jako neoficiální název:
 Trojský tramvajový most (oficiálně nepojmenovaný)
 Trojská lávka z Císařského ostrova do Troji